St. Johannes oder Sankt Johannes steht für:

 zahlreiche Heilige, siehe Heiliger Johannes
 zahlreiche Kirchen, siehe Johanniskirche
 zahlreiche Klöster, siehe Johanniskloster

Siehe auch:
 Johannes der Täufer #Gedenken und Namensgebung, zum häufigsten Patron
 Johannes (Apostel) #Benennungen und Patrozinien, zum Apostel und Evangelisten
 San Ġwann
 Sankt Johann, Johannisfriedhof, Johanneskapelle
 Sankt Johannes Sogn, Sankt Hans Sogn, Sanhoane